Песочные осы, или роющие осы, или краброниды  — семейство ос из подотряда стебельчатобрюхие отряда перепончатокрылые насекомые. Включает около 200 родов и около 10000 видов. Ранее входило в состав семейства Роющие осы Sphecidae (надсемейства Sphecoidea) в ранге подсемейства.

Биология 
Гнездятся в земле. Охотятся на насекомых, которых убивают или парализуют, после чего переносят в гнездо, где кормят ими своих личинок. В некоторых трибах и подсемействах наблюдается пищевая специализация. Представители Pemphredoninae известны как «охотники на тлей». Большинство видов Gorytini охотятся на различных представителей отряда Hemiptera, особенно на Auchenorrhyncha. Филант (Philanthus) известен как «пчелиный волк». Триба Nyssonini включает виды-клептопаразиты.

Характеристика 
Небольшие роющие осы длиной 5—20 мм. Усики обычно короткие. В трибе Heliocausini (эндемики Южной Америки) наблюдается необычный половой диморфизм. Их самцы крупнее самок (в отличие от большинства насекомых), с очень крупными глазами и с многочисленными и странными метасомальными модификациями.

Распространение 
Распространены по всему миру, главным образом в тропиках. В Европе около 600 видов (Болгария — 263, Великобритания — 124, Греция — 267, Испания — 390, Италия — 365, Норвегия — 100, Польша — 216, Франция — 400, Швейцария — 236). В Турции — 502 (включая 44 эндемика). В Иране — 315 видов, 56 родов и 6 подсемейств Crabronidae (включая 18 эндемика) (2 вида 2 родов Ampulicidae и 87 видов, 13 родов и 4 подсемейства Sphecidae).

Филогения 
Кладограмма, основанная на молекулярно-филогенетическом исследовании Debevic et al, 2012, показывает, что пчёлы (Anthophila) эволюционировали из глубины внутри Crabronidae, которые представляются парафилетичными. Положение Heterogynaidae остаётся неясным. Небольшое подсемейство Mellininae не было включено в это исследование.

Филогения (2018) 
Филогения по данным Sann et al., 2018, с использованием данных филогеномики показала, что пчёлы (Anthophila) и роющие осы Sphecidae произошли из глубины бывших Crabronidae, признанных парафилетическим таксоном и разделённым на несколько семейств; бывшее семейство Heterogynaidae сближается с Bembicidae (однако, окончательные вводы о таксономическом статусе Heterogynaidae требуют дополнительных исследований ДНК). Всего выделено 10 семейств роющих и песочных ос: Ammoplanidae, Astatidae, Bembicidae, Crabronidae, Heterogynaidae, Mellinidae, Pemphredonidae, Philanthidae, Psenidae и Sphecidae. Ещё два независимых исследования также показали парафилетическую природу «Crabronidae».

В 2021 году выделены ещё два отдельных семейства: Entomosericidae и Eremiaspheciidae  на основании таксонов Entomosericini (трибы бывшего подсемейства Pemphredoninae) и Eremiaspheciinae (подсемейство из бывшего семейства ‘Crabronidae’).

Классификация 
Выделяют 7—8 подсемейств, около 200 родов и более 10000 видов.
Ранг и статус отдельных таксонов дискутируется. Классификация песочных ос неоднократно изменялась. В 2018 году молекулярно-филогенетическими исследованиями было показано, что «Crabronidae» парафилетичны и состоят из нескольких крупных монофилетичных клад, включая пчёл. В работе Sann et al. (2018) было предложено придать статус отдельных семейств нескольким бывшим подсемействам и трибе песочных и роющих ос: Ammoplanidae (=Ammoplanina), Astatidae (=Astatinae), Bembecidae (=Bembicinae), Crabronidae, Mellinidae (=Mellininae), Pemphredonidae (=Pemphredoninae), Philanthidae (=Philanthinae), Psenidae (=Pseninae), Sphecidae. При этом Psenidae включает также трибу Odontosphecini, Pemphredonidae включает подтрибы Spilomenina и Stigmina, Bembecidae включает Heterogynaidae, Crabronidae включает род Dinetus.
Среди крупнейших родов: Cerceris (>850 видов), Trypoxylon (>600), Tachysphex
(~400), Bembix (350), Liris (>300).

Подсемейство Astatinae 
4 рода, около 160 видов
Ранее включало Dinetinae
 Astata Latreille, 1796
 Diploplectron W. Fox, 1893
 Dryudella Spinola, 1843
 Uniplectron F. Parker, 1966

Подсемейство Dinetinae 
 Dinetus Jurine, 1807

Подсемейство Bembicinae 
80 родов и около 1800 видов
 Триба Alyssontini
 Alysson, Didineis
 Триба Bembicini
 Bembecinus, Bembix, Stizoides, Stizus, Zyzzyx, и др.
 Триба Gorytini (большинство видов охотятся на различных представителей отряда Hemiptera, особенно на Auchenorrhyncha, которых они жалят, парализуют и перетаскивают в свои подземные гнезда в качестве провизии для их личинок)
 Подтриба Argogorytina Nemkov and Lelej 1996, stat. resurr.
 Argogorytes, Neogorytes, Pterygorytes
 Подтриба Gorytina
 Afrogorytes, Allogorytes, Ammatomus, Aroliagorytes, Arigorytes, Austrogortyes, Clitemnestra, Eogorytes, Epigorytes, Exeirus, Gorytes, Handlirschia, Hapalomellinus, Harpactostigma, Harpactus, Hoplisoides, Kohlia, Leiogorytes, Lestiphorus, Leurogorytes, Liogorytes, Malaygorytes, Megistommum, Olgia, Oryttus, Paraphilanthus, Psammaecius, Psammaletes, Pseudoplisus, Sagenista, Saygorytes, Sphecius, Stenogorytes, Stethogorytes, Tanyoprymnus, Trachogorytes, Tretogorytes, Xerogorytes
 Подтриба Trichogorytina, Nemkov & Pulawski, 2009.
 Trichogorytes Rohwer, 1912
 Триба Heliocausini (эндемики Южной Америки, с наибольшим числом видов в Центральных аридных регионах Аргентины).
 Acanthocausus, Heliocausus, Tiguipa
 Триба Nyssonini (клептопаразиты)
 Acanthostethus, Antomartinezius, Brachystegus, Cresson, Epinysson, Foxia, Hovanysson, Hyponysson, Idionysson, Losada, Metanysson, Neonysson, Nippononysson, Nursea, Nysson, Perisson, Zanysson

Подсемейство Crabroninae 
Включая Eremiaspheciinae (Eremiasphecium Kohl, 1897 и Laphyragogus Kohl, 1889). Наиболее разнообразное подсемейство крабронид, около 100 родов и более 4800 видов песчаных ос, включая крупнейшие роды Trypoxylon (более 600 видов), Tachysphex (>400), Liris (>300).
 Триба Bothynostethini
 Bohartella, Bothynostethus, Sanaviron, Scapheutes, Willinkiella
 Триба Crabronini (около 50 родов)
 Crabro, Crossocerus, Dasyproctus, Ectemnius, Encopognathus, Entomognathus, Lestica, Lindenius, Rhopalum, Tracheliodes и др.
 Триба Larrini (=Larrininae)
 Gastrosericus, Holotachysphex, Larra, Larropsis, Liris, Megalara, Prosopigastra, Tachysphex, Tachytes
 Триба Miscophini
 Aha (Aha ha), Miscophus, Nitela, Plenoculus, Solierella
 Триба Oxybelini
 Belokohlus, Belomicrus, Oxybelomorpha, Oxybelus, Pseudomicroides
 Триба Palarini
 Palarus Latreille, 1802
 Триба Trypoxylini
 Pison, Trypoxylon (более 630 видов) и др.рода

Подсемейство Mellininae 
Известно около 20 видов из 2 родов
 
 Xenosphex

Подсемейство Pemphredoninae 
Известны как «охотники на тлей». Более 1100 видов.
 Триба Entomosericini
 Entomosericus
 Триба Odontosphecini
 Odontosphex
 Триба Pemphredonini
 Ammoplanus (Ammoplanina), Ammostigmus, Diodontus, Microstigmus, Passaloecus, Pemphredon, Polemistus, Protostigmus, Spilomena, Stigmus.
 Триба Psenini
 Lithium, Mimesa, Mimumesa, Odontopsen, Pluto, Psen, Pseneo, Psenulus.

Подсемейство Philanthinae 
Около 1100 видов, 8 родов и 4 трибы
 Триба Aphilanthopini R. Bohart, 1966.
 Aphilanthops Patton, 1881
 Clypeadon Patton, 1897
 Триба Cercerini
 Cerceris Latreille, 1802
 Eucerceris Cresson, 1865.
 Триба Philanthini
 Philanthus Fabricius, 1790 — Пчелиный волк
 Trachypus Klug, 1810.
 Philanthinus de Beaumont, 1949.
 Триба Pseudoscoliini
 Pseudoscolia

Обычные виды 
Пчелиный волк, или филант

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Немков П. Г., Казенас В. Л., Будрис Э. Р., Антропов А. В. 1995. Сем. Sphecidae — Роющие осы // 
 Пулавский В. В. 1978. Сем. Sphecidae — Роющие осы // 
 Bitsch J., Y. Barbier, S.F. Gayubo, K. Schmidt & M. Ohl (1997) Hyménoptères Sphecidae d´Europe occidentale. Vol. 2. 1-429, Paris.
 Blösch, M. (2000) Die Grabwespen Deutschlands. 1-480, Goecke & Evers, Keltern.
 
 Brothers D. J. 1999. Phylogeny and evolution of wasps, ants and bees (Hymenoptera, Chrysidoidea, Vespoidea and Apoidea). Zoologica Scripta 28: 233—250.
 Lomholdt, O. (1984) The Sphecidae (Hymenoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent.Scan. 4 , part 1: 1-224.

Ссылки 
 
 BioLib 
 waspweb.org 

 
Семейства насекомых